Palaeohatteriidae — вимерла родина базальних сфенакодонтів, відома з ранньопермського періоду (ассельсько-сакмарський етапи) Саксонії, Німеччина. Відомі два роди: Palaeohatteria і Pantelosaurus.

Класифікація
Кладограма нижче показує філогенетичне положення Palaeohatteria та Pantelosaurus серед інших сфенакодонтів згідно з Fröbisch et al. (2011):

Спіндлер (2016) використовував назву Palaeohatteriidae для клади, що включає Palaeohatteria та Pantelosaurus, але не Ianthodon.

Примітки 

Роди тварин
Sphenacodontia